5339/4а — советский проект кирпичных общежитий. Строительство домов серии велось с 1975 по 1983 год.

Описание 
Здания 5339/4а — дом гостиничного типа. На этаже расположено до 21 квартиры.  
Всего в доме 255 квартир все однокомнатные. Фундамент данного дома свайного типа. В квартирах поставлены электроплиты и чугунные эмалированные ванны. На первом этаже расположены коммерческие помещения. В доме три лифта — два пассажирских и один грузопассажирский. Дом состоит из двух частей, в конце каждой имеются общие балконы.

Распространение 
6 домов расположено на Юго-западе Санкт-Петербурга, 1 в Весёлом посёлке и 1 в северной части города

Источники

Фотогалереи и базы данных
 

Типовые серии жилых домов
Советские многоэтажки